Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață Feminin din 2022 a fost găzduit de Danemarca în perioada 25 august-4 septembrie 2022. În mod normal, un turneu al primei divizii nu se joacă în anii olimpici, dar în septembrie 2021, IIHF a anunțat că acest turneu se va juca în fiecare an.

Echipa Canadei a învins în finală echipa SUA cu 2-1, câștigând al 12-lea titlu din palmares.

Participante
 Canada
 Cehia
 Danemarca
 Finlanda
 Germania
 Ungaria
 Japonia
COR1 (exclusă)
 Suedia2
 Elveția
 SUA

1În conformitate cu o hotărâre din decembrie 2020 a Tribunalului de Arbitraj Sportiv privind sancțiunile pentru dopaj, sportivilor și echipelor rusești le este interzis să concureze sub drapelul rusesc sau să folosească imnul național rusesc la orice competiție a Jocurilor Olimpice sau campionate mondiale până la 16 decembrie 2022, și trebuie să concureze ca „atleț[i] neutr[i]”. Pentru turneele IIHF, echipa rusă va juca sub numele „ROC”. În loc să se cânte imnul național rusesc la Campionatul Mondial din 2021, a fost interpretat Concertul pentru pian nr. 1 de Piotr Ilici Ceaikovski. Rusia a fost expulzată la 1 martie 2022 din cauza invaziei rusești din Ucraina din 2022.
2 Suedia a înlocuit Rusia.

Etapa preliminară

Grupa A

Meciuri

Grupa B

Meciuri

Runda eliminatorie

Referințe

Legături externe 
Site web oficial

2022 în hochei pe gheață
^2022
Hochei pe gheață în Danemarca
Hochei pe gheață